Charles Mayol (1863-1910), éditeur de musique ;
 Félix Mayol (1872-1941), son frère, chanteur français ;
 Jacques Mayol (1927-2001), plongeur apnéiste français ;
 Jean de Mayol de Lupé (1873-1955), prêtre catholique et collaborateur français, aumônier militaire de la Légion des volontaires français, puis de la Division SS Charlemagne.

Toponyme 

 Le Stade Mayol, stade français à Toulon.
 L'hôtel Mayol de Saint-Simon, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France).